Fernando María de Constantinopla Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas (Madrid, 12 de junio de 1860 - Madrid, 10 de septiembre de 1936), XIV duque de Lerma y grande de España, fue un aristócrata y político español, miembro de la casa de Medinaceli, senador en las Cortes de la Restauración y víctima de la Guerra Civil.

Biografía
Nacido en Madrid en 1860, fue el quinto hijo de los duques de Medinaceli, Luis Tomás Fernández de Córdoba y Ángela Pérez de Barradas. Tras la muerte sin descendencia del duque de Osuna y del Infantado en 1882, los Medinaceli hicieron valer sus derechos para sucederle en el ducado de Lerma, en base al histórico pleito que habían sostenido por este título con la casa del Infantado. La merced fue asignada a Fernando, que en 1887 se convirtió en duque de Lerma y grande de España.

Después de licenciarse en Derecho por la universidad de Madrid, el duque de Lerma solicitó su ingreso en el Senado como senador por derecho propio, a lo que le facultaba la Constitución vigente en su calidad de grande de España. Fue admitido en 1898 y permaneció en el cargo hasta que en 1923 se disolvieron las Cortes con el golpe de Estado de Primo de Rivera. Afiliado al partido conservador, ejerció un intenso control político a los gobiernos liberales, especialmente en lo referente a temas económicos y presupuestarios

Lerma era además caballero de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, y desde 1888 hasta la llegada de la Segunda República tuvo el cargo cortesano de gentilhombre de cámara con ejercicio y servidumbre. En 1918, a los 58 años de edad, contrajo un tardío matrimonio con María Luisa Bahía y Chacón, hija del senador Luis Bahía y nieta del almirante Guillermo Chacón Maldonado.

El 10 de septiembre de 1936, tras el estallido de la Guerra Civil, el duque de Lerma fue asesinado por milicianos de la CNT en su domicilio de Madrid.

Antepasados

Referencias

Duques de España
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza
Víctimas de la represión en la zona republicana